Brzoza (gromada w powiecie bydgoskim)
 Brzoza (gromada w powiecie strzeleckim)
także:
 Brzóza (gromada) (powiat kozienicki)
 Gromada Brzóza Królewska (powiat łańcucki/leżajski)
 Gromada Brzóza Stadnicka (powiat łańcucki)